Агентство:
 Агентство — тип организаций (см. список названий, начинающихся с этого слова).
 «Агентство» — российское расследовательское интернет-издание.